Weneg, auch als Uneg gelesen, steht für:

 Weneg (König), altägyptischer König der 2. Dynastie
 Weneg (ägyptische Mythologie), altägyptischer Himmels- und Totengott des Alten Reiches